Икарди (, ) — фамилия.

Известные носители 
 Икарди, Андреа (род. 1963) — итальянский футболист, полузащитник.
 Икарди, Мауро (род. 1993) — аргентинский футболист, нападающий.